Dies ist eine Liste der Flugplätze in Turkmenistan geordnet nach Orten.

Weblinks 
https://theaviationgeekclub.com/the-unknown-story-of-the-soviet-mig-29-aggressor-unit-tasked-to-simulate-usaf-f-15-fighters/ - more on 1521st Aviation Base
http://www.weathergraphics.com/tim/russia/Bekdash.htm - Bekdash civilian airfield
http://www.weathergraphics.com/tim/russia/Cheleken.htm - small civilian airfield
http://www.weathergraphics.com/tim/russia/Mary-2.htm - Mary-2 military airfield
Tim Vasquez, Russian Airfield Index (covers all former Soviet Union)

 (Kerki International Airport)

Einzelnachweise 

!
Turkmenistan